Гнилицкий сельский совет — название административно-территориальных единиц на Украине:

 Гнилицкий сельский совет — в Ахтырском районе Сумской области, административный центр сельского совета находился в селе Гнилица.
 Гнилицкий сельский совет — в Подволочисском районе Тернопольской области, административный центр сельского совета находился в селе Гнилицы.
 Гнилицкий сельский совет — в Великобурлукском районе Харьковской области, административный центр сельского совета находился в селе Гнилица.
 Гнилицкий Первый сельский совет — в Великобурлукском районе Харьковской области, административный центр сельского совета находился в селе Гнилица Первая.